Emmett Scanlan – attore irlandese
 Paulo Scanlan – calciatore samoano
 Teresa Scanlan – modella statunitense